Е́ріка Рі́вас ((, 1 грудня 1974, Рамос Мехія, Аргентина) — аргентинська акторка театру і кіно.

Вибрана фільмографія

Посилання 
 Інтерв'ю з Ерікою Рівас 

Аргентинські акторки
Аргентинські кіноакторки‎
Аргентинські театральні актори
Аргентинські телеакторки‎
Уродженці Аргентини